Borca (Neamţ), comuna romena
 Borca di Cadore, comuna italiana do Véneto
 Rio Borca, na Roménia
 Forte de Borca, em Omã

Desambiguações de topônimos